Onderdistrict in Indonesië
 Kasembon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kasembon (Bululawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kasembon (Kasembon), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java